Bartin ist eine Ortsbezeichnung:

in Polen:
 die deutsche Bezeichnung der polnischen Orte
 Barcino (Bartin, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Bardy (Bartin, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)

in der Türkei:
 die deutsche Schreibweise des türkischen Ortes Bartın
 die deutsche Schreibweise der türkischen Provinz Bartın  (Provinz)